Кравченко Андрій Григорович (1899–1963) — радянський військовий керівник, двічі Герой Радянського Союзу.
 Кравченко Андрій Сергійович (1986) — білоруський десятиборець.